Riforma delle pensioni Fornero  – articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito poi dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
 Riforma del lavoro Fornero  – legge 28 giugno 2012, n. 92